Рареш () — румунське ім'я та назва династії господарів Молдовського князівства.

 Петро IV Рареш ((1531—1553))
 Ілля II Рареш (1487—1546))
 Стефан VI Рареш (?—1552)

Населені пункти 

 Рареш — село у повіті Харгіта (комуна Мертініш) в Румунії.
 Петру-Рареш — комуна у повіті Бистриця-Несеуд в Румунії.
 Петру-Рареш — село у повіті Джурджу (комуна Ізвоареле) в Румунії.

Румунські імена